Елешница () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Разлог. Находится примерно в 13 км к востоку от центра города Разлог и примерно в 46 км к востоку от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 1424 человека.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области